Моркечо има више значења:

 Моркечо, Ел Теколоте (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Моркечо (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Моркечо (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику